A 354-es számú autóbusz Szob és Márianosztra között közlekedik. A vonalat a Volánbusz Zrt. üzemelteti.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|(+3)|| Szob, SZTKvégállomás||(+3)
|align=left|
|-
|(+2)|| Szob, általános iskola||(+2)
|align=left|
|-
|(+1)|| Szob, gyógyszertár||(+1)
|align=left|
|-
|0|| Szob, vasútállomásvégállomás||8
|align=left|Szob–Nagybörzsöny erdei vasút
|-
|1|| Szob, préskerti lakótelep||7
|align=left|
|-
|2|| Márianosztrai elágazás||6
|align=left|
|-
|3|| Szob - Petyerák tanya||5
|align=left|
|-
|4|| Ódamásd, malomvölgy||4
|align=left|Szob–Nagybörzsöny erdei vasút
|-
|5|| Márianosztra, bányatelep||3
|align=left|
|-
|6|| Márianosztra, Kőbánya iroda||2
|align=left|
|-
|7|| Márianosztra, Őri telep||1
|align=left|
|-
|8|| Márianosztra, autóbusz-fordulóvégállomás||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szob autóbuszvonalai